Мњиховице могу бити:

 Мњиховице (Праг-исток), град у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република
 Мњиховице (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република